Atrauli kan syfta på följande platser:

Indien 

 Atrauli (ort i Indien, Aligarh), Uttar Pradesh, 
 Atrauli (ort i Indien, Hardoi), Uttar Pradesh, 

Robotskapade Indienförgreningar